Dunham steht für:

 Dunham Coach, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (3123) Dunham, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Dunham ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Dunham (1942–1995), US-amerikanische Anthropologin, Mutter von Barack Obama
 Carroll Dunham (* 1949), US-amerikanischer Künstler
 Cyrus L. Dunham (1817–1877), US-amerikanischer Politiker
 Dows Dunham (1890–1984), US-amerikanischer Ägyptologe
 David W. Dunham, US-amerikanischer Astronom
 Duwayne Dunham (* 1952), US-amerikanischer Filmeditor und Regisseur
 Cyrus Dunham (auch Cyrus Grace Dunham; * 1992), US-amerikanischer nichtbinärer Schriftsteller und Aktivist
 Henry Morton Dunham (1853–1929), US-amerikanischer Organist und Komponist
 Hermann Krüsi-Dunham (1817–1903), Schweizer Pädagoge

 Jeff Dunham (* 1962), US-amerikanischer Bauchredner und Standup-Comedian
 Joanna Dunham (1936–2014), britische Schauspielerin
 Josiah Dunham (1769–1844), US-amerikanischer Politiker und Publizist
 Katherine Dunham (1909–2006), US-amerikanische Tänzerin, Choreographin, Anthropologin und Bürgerrechtsaktivistin
 Kingsley Charles Dunham (1910–2001), britischer Geologe und Mineraloge
 Kurt Dunham (* 1991), australischer Snookerspieler
 Lena Dunham (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Maudie Dunham (1902–1982), britische Schauspielerin
 Matthew Dunham (* 1994), neuseeländischer Ruderer
 Mike Dunham (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ransom W. Dunham (1838–1896), US-amerikanischer Politiker
 Robert Dunham (1931–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Dunham (Geologe) (1924–1994), US-amerikanischer Geologe
 Sonny Dunham (1911–1990), US-amerikanischer Trompeter und Bigband-Leader
 Stephen Dunham (1964–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Tony Dunham (* 1956), britischer Autor, Schauspieler und Regisseur
 William Dunham (* 1947), US-amerikanischer Mathematiker
 William Huse Dunham (1901–1982), US-amerikanischer Historiker

Dunham ist der Name folgender Orte:
 Dunham (Québec), Kanada

Vereinigte Staaten:
 Dunham (Kentucky)
 Dunham (Michigan)
 Dunham (Montana)
 Dunham Castle (Illinois)
 Dunham Hollow (New York)

Siehe auch:
 Dunham-Klassifikation (geologische Klassifikation der Kalksteine)
 Dunham Township (Begriffsklärung)